Chameleon Circuit () — это британская рок-группа, образованная в августе 2008 года. Отличительной чертой коллектива является тема песен: оба выпущенных Chameleon Circuit альбома посвящены популярному британскому телесериалу «Доктор Кто». Дебютный альбом Chameleon Circuit, совпадающий с названием группы, был выпущен 1 июня 2009 года. В начале 2011 года началась работа над вторым альбомом,  («Все ещё есть ноги»), релиз которого состоялся 12 июля 2011 года.

На данный момент в состав группы входит пять участников, каждый из которых является активным YouTube-блогером и фанатом Доктора Кто.

История группы

Создание 
Придумывая концепцию Chameleon Circuit, лидер группы Алекс Дэй вдохновлялся течением Wizard rock («Волшебный рок»). Приверженцы этого музыкального направления пишут песни, основываясь на вселенной серии книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Алекс загорелся идеей создать подобную группу, но в формате популярного британского телесериала «Доктор Кто», ставшего на тот момент важной частью британской культуры. Новообразованный жанр получил название  («рок повелителей времени»), в честь инопланетной расы, к которой принадлежит главный герой шоу.

Записав пробную песню «An Awful Lot Of Running» («Ужасно много беготни»), Алекс выложил её на Youtube, в то время как другой участник группы, Чарли Макдоннел, сделал то же с песней «Blink» («Моргать»). Вскоре после этого, в августе 2008 года, все участники коллектива собрались вместе и начали работу над первым альбомом. Новообразованная группа получила название Chameleon Circuit в честь одной из частей машины времени, фигурирующей в шоу.

Chameleon Circuit 
Первый альбом группы был выпущен 1 июня 2009 года под лейблом . Эту звукозаписывающую марку основали годом раньше  и Алан Ластуфка, чтобы поддержать Youtube-исполнителей и дать им возможность профессионально заниматься музыкой. Во время записи у участников группы возник конфликт с первоначальным продюсером, которая не пожелала завершать Chameleon Circuit. В результате коллектив был вынужден выпустить альбом неоконченным.

По признанию Алекса Дэя, группа не рассчитывала на большой успех. Тем не менее, дебют Chameleon Circuit не остался незамеченным: коллектив дал несколько интервью, включая статью в журнале «Доктор Кто». Кроме того, отметил одну из песен группы Youtube-канал Би-би-си — компании, осуществляющей выпуск «Доктора Кто». Положительно отозвался о Chameleon Circuit и Дэвид Теннант, один из исполнителей роли главного героя в «Докторе Кто», охарактеризовав в интервью творчество группы как «правильную достойную музыку».

Жанр таймлорд-рока быстро набрал популярность среди фанатов шоу, вдохновив несколько других групп на исполнение музыки в том же стиле. За первые две недели было продано больше тысячи копий альбома, а записи песен коллектива набрали около 100 000 просмотров на Youtube и 120 000 на Myspace.

Still Got Legs (2011) 
В конце 2010 года коллектив начал работу над вторым альбомом, название которого цитирует фразу главного героя сериала «Доктор Кто». Выпуск  сопровождался изменениями в составе группы: одного из членов проекта, Криса Битти, заменил новый участник Эд Бланн. Кроме того, у группы появился продюсер: американский Youtube-блогер Майкл Эранда.

Во время производства альбома группа снова столкнулась с проблемами. Продюсеру группы было отказано в возвращении в Великобританию после краткого путешествия во Францию В ответ на это Chameleon Circuit организовали онлайн-петицию, чтобы добиться разрешения на въезд Майкла Эранда в страну, и, собрав 50000 подписей, добились успеха. Продюсер коллектива смог на неделю вернуться в Великобританию, после чего компания по производству напитков «Ред Булл» обеспечила перелёт группы в Париж, где и был завершен альбом.

Still Got Legs был выпущен 12 июля 2011 года. Вскоре после выхода альбом занял 27 место в общем чарте альбомов iTunes и 4 место в чарте рок-альбомов iTunes.

Дискография

Участники группы 
Текущий состав
  — вокал, гитара, басы (2008—настоящее время).
 Чарли Макдоннел — вокал, гитара, синтезатор, мелодика, стилофон (2008—настоящее время).
 Лайам Драйден — вокал, синтезатор, басы (2008—настоящее время).
 Майкл Эранда — бэк-вокал, гитара, микширование (2011—настоящее время).

Бывшие члены
 Эд «Эддплант» (от  — «баклажан») Бланн — вокал, гитара (2011).

 Крис «Рыжий Крис» Битти — вокал, гитара, гавайская гитара (2008—2009).

Примечания

Ссылки 

Музыка по мотивам «Доктора Кто»
Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году